Rivière Noire kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,10, long -73,76), 
 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,55, long -72,96), 
 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,91, long -76,94), 
 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,07, long -72,13), 
 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,21, long -73,56), 
 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,63, long -72,66), 
 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,66, long -72,13), 
 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 48,89, long -72,08), 
 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 48,74, long -71,86), 
 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,27, long -73,71), 
 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,70, long -71,10), 
 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,49, long -72,48), 
 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 48,33, long -77,35), 
 Rivière Noire (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,07, long -74,28),

Mauritius 

 Grande Rivière Noire (ort), Black River, 
 Black River (distrikt på Mauritius), distrikt, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar